Bjarne Henriksen er navnet på flere personer:
 Bjarne Henriksen (født 1959) – en dansk skuespiller
 Bjarne Henriksen (direktør) (født 1942) – en dansk direktør
 Bjarne Lenau Henriksen (født 1948) – en dansk tidligere chef, forfatter og frivillig fængselspræst